«Социалистическое сопротивление» — название леворадикальных троцкистских политических организаций в некоторых странах мира:

 «Социалистическое сопротивление» в Великобритании — экосоциалистическая организация, действует с 2002 года, британская секция Четвёртого интернационала с 2009 года;
 «Социалистическое сопротивление» в России — действовало под этим названием с 1998 по 2011 год (ранее называлась — Комитет за рабочую демократию и международный социализм), бывшая российская секция Комитета за рабочий интернационал (КРИ), 7 марта 2011 года прекратило своё существование, войдя в РСД;
 «Социалистическое сопротивление Казахстана» — действует с 2006 года, казахстанская секция КРИ.